Davide Callà (né le  à Winterthour) est un footballeur suisse d'origine italienne, qui évolue au poste de milieu offensif.

Biographie

En club 

Davide Callà inscrit 19 buts en deuxième division suisse lors de la saison 2012-2013, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du championnat, derrière Armando Sadiku et ses 20 buts. Le 28 octobre 2012, il est l'auteur d'un triplé contre le FC Wohlen (victoire 5-3).

Il participe à la Ligue des champions avec le club du FC Bâle. Il inscrit un but en juillet 2015 contre l'équipe polonaise du Lech Poznań, lors du troisième tour de cette compétition.

En sélection 

Il reçoit 22 sélections avec l'équipe de Suisse espoirs, inscrivant trois buts.

Palmarès 
  FC Wil
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2004. 

  FC Aarau
 Vainqueur de la Challenge League en 2013.

  FC Bâle
 Champion de Suisse en 2014, 2015, 2016 et  2017.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Sportif zurichois
Joueur du FC Frauenfeld
Joueur du FC Wil
Joueur du Servette FC
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du FC Aarau
Joueur du FC Bâle
Joueur du FC Winterthour
Naissance en octobre 1984
Naissance à Winterthour